Lumberg ist der Name oder Namensbestandteil von:

 Lumberg Holding, Unternehmen der Elektroindustrie (u. a. mit Bereich Lumberg Connect), in Schalksmühle, Nordrhein-Westfalen
 Lumberg oder Lumensekunde, SI-Einheit der Lichtenergie, siehe Lumensekunde
 Lumberg (Rothaargebirge) (559,2 m), Berg des Hochsauerländer Schluchtgebirges, bei Bremke, Hochsauerlandkreis, Nordrhein-Westfalen
 Lumberg (Gemeinde Grän), Ortschaft von Grän, Bezirk Reutte, Tirol